«Штурмовщи́на» — работа, поспешно осуществляемая с целью наверстать упущенное, авральная работа в конце планового периода с целью выполнить плановые задания в оставшееся время.

История 
«Штурмовщина» — практика, получившая распространение на некоторых предприятиях в Союзе ССР и США, подвергалась критике в средствах массовой информации Советского Союза. 
Предпосылками «штурмовщины» являются:
 Личная ответственность руководства предприятия за невыполнение планового задания;
 Направленность плановой экономики на исключение «непроизводительных» запасов.

Цикл «штурмовщины» выглядит следующим образом: предприятие зависит от смежных предприятий, и если смежники не выполняют план, у предприятия образуется дефицит ресурсов. Даже при выполнении количественных показателей плана возможна аритмичность в поставках. Нехватка инструментов, оборудования, материалов приводит к замедленной работе или к переводу рабочих на другую работу в ожидании снабжения — при этом аналогично «провисают» предприятия, зависящие от продукции этого. Отставание от плана накапливается. Невыполнение плановых заданий может повлечь неприятные последствия для руководства, поэтому ближе к концу планового периода руководство начинает принимать энергичные меры для того, чтобы «догнать» план. Используется напряжённая сверхурочная работа, эрзац-материалы, импровизированные инструменты. Страдает качество выпускаемых товаров. В конце планового периода (обычно месяц) всё это внезапно прекращается, и некоторое время работники отходят от напряжения — в это время накапливается отставание от плана в следующем периоде.

Сходная практика (ускорение производства к концу планового периода) была также отмечена на некоторых североамериканских заводах, в частности Ford и McDonnell Douglas. В последнем случае это привело в 1970—1980-х годах к ряду катастроф самолётов DC-10, повлёкших потерю доверия к марке Douglas и банкротству компании.

Примечания

Ссылки 
 Tinkering With Shturmovshchina (проверено 23 июня 2008)
 Depression at Home — TIME  (проверено 23 июня 2008)
 Tomorrow Is Three Suits — TIME  (проверено 23 июня 2008)

Экономические термины
Экономическая эффективность
Экономика СССР
Экономика США